Ercolani della Rocca – illustre e influente famiglia umbro marchigiana
 Hercolani – famiglia nobile di Bologna

Persone
 Alberto Ercolani (1949) – attore italiano
 Alceo Ercolani (1899-1968) – politico e prefetto italiano
 Cesare Ercolani o Hercolani (1499-1534) – condottiero italiano
 Ercolano Ercolani (1908-1970) – aviatore e progettista italiano
 Giovanni Battista Ercolani (1817-1883) – medico, veterinario e politico italiano
 Giuseppe Maria Ercolani (1673-1759) – religioso italiano
 Luigi Ercolani (1758-1825) – cardinale italiano
 Massimo Ercolani (1957-2009) – pilota di rally sammarinese
 Nicola Ercolani (1968) – ex sciatore alpino sammarinese
 Simona Ercolani (1963) – regista, autrice e produttrice televisiva italiana

Altro
 Portici Ercolani – portici nel comune di Senigallia, provincia di Ancona
 Torre degli Ercolani – edificio medievale nella città di Ascoli Piceno

Pagine correlate
Ercolano (disambigua)